Salzmuseum steht für:

 Deutsches Salzmuseum in Lüneburg
 Halloren- und Salinemuseum, Salzmuseum, Halle
 Museum Salz & Moor, Grassau
 Sälzermuseum, Salzkotten 
 Salzmuseum (Bad Reichenhall)
 Salzmuseum (Bad Sooden-Allendorf)
 Soltauer Salzmuseum

Siehe auch:
 Romanisches Haus (Bad Kösen) 
 museum.ebensee